Johnny Olsson kan syfta på:

 Johnny Olsson (musiker)
 Johnny Olsson (handbollsspelare)